Chacalapa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Chacalapa, Veracruz, ort, 
 Chacalapa, Guerrero, ort, Ayutla de los Libres, 
 Chacalapa, Hidalgo, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar